Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 21 по 27 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Роддик (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин Дель Потро выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 8й за карьеру.
 Янко Типсаревич выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Скотт Липски выигрывает свой 2й в году и 5й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Раджив Рам выигрывает свой 2й в году и 6й в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич
 Мировой Тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Февраль 2011 года
2011